Como lechuguilla se conoce a:
 a la especie Agave lechuguilla originaria de los desiertos de Sonora y de Chihuahua en México.

 el género Cichorium en general;

 la especie C. intybus, la achicoria común;

 la especie sólo lejanamente relacionada Taraxacum officinale, la achicoria amarga.

 El nombre común de la planta Chondrilla juncea;
 El nombre común de la planta Lactuca sativa;
 El nombre común de la planta Lactuca tenerrima
 El nombre común de la planta Lactuca virosa
 El nombre común de la planta Leontodon longirostris;
 El nombre común de la planta Mandragora autumnalis;
 El nombre común de la planta Reichardia tingitana;
 El nombre común de la planta Phytolacca rivinoides
 El nombre común de la planta Scorpiurus muricatus;
 El nombre común de la planta Sonchus arvensis;
 El nombre común de la planta Sonchus asper;
 El nombre común de la planta Sonchus oleraceus;
 El nombre común de la planta ''Urospermum dalechampii;

 Se puede referir al Desierto de la Lechuguilla ubicado en el suroeste del estado estadounidense de Arizona;

 La Cueva Lechuguilla''' localizada dentro del parque nacional de las Cavernas de Carlsbad en el estado estadounidense de Nuevo México.
Indumentaria
Lechuguilla (indumentaria), un cuello con unas características especiales utilizado durante los siglos XVI y XVII.